Morelos peut faire référence à :

 Morelos, un petit état du Mexique,
 Morelos (État de Mexico), une municipalité du Mexique,
 Morelos, le nom d'une station de métro de Mexico
 Morelos (satellite), famille de satellites de télécommunication.

Personnalités 

 José María Morelos (1765–1815), personnalité de la guerre d'indépendance mexicaine,
 Lisette Morelos (1978- ), actrice mexicaine,
  (1987- ), footballeur colombien.